Il doppio del torneo di tennis Ciutat de Barcelona 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomás Carbonell e Albert Portas che hanno battuto in finale Marcus Hilpert e Jens Knippschild 5-7, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Tomás Carbonell /  Albert Portas (Campioni)
 Joan Balcells /  Juan Ignacio Carrasco (semifinali)

 Eduardo Nicolas-Espin /  German Puentes-Alcaniz (semifinali)
 Marcus Hilpert /  Jens Knippschild (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ciutat de Barcelona 2000